Sallent puede referirse a dos localidades españolas:

 Sallent, municipio barcelonés de la comarca del Bages. 

 Sallent de Gállego, municipio oscense de la comarca del Alto Gállego.